Stroggylocephalus är ett släkte av insekter som beskrevs av Flor 1861. Stroggylocephalus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Stroggylocephalus